Loubens puede referirse a: 

 Loubens, comuna francesa situada en Ariège.
 Loubens, comuna francesa situada en Gironda.